Городской флаг Енакиева — официальный символ города Енакиево. Утверждён решением городского совета 19 июля 1990 года.
Авторы — А. И. Чутчев и др.

Описание 
Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 разделено нисходящей диагональю на верхнюю красную и нижнюю чёрную части. В центре полотнища жёлтая доменная печь.

Источники 
 Украинская геральдика

См. также 

Герб Енакиево
Енакиево

Енакиево
Флаги городов Донецкой области
Флаги с изображением печи‎